Я́го — форма имени Иаков или производное от неё.

Персоналии 
 Иаго (Яго) ап Бели — король Гвинеда с 599 по 613 гг.
 Иаго (Яго) ап Идвал — король Гвинеда с 950 по 979 гг.
 Яго, Бернар (1916—1997) — первый кот-д’ивуарский кардинал.
 Яго, Стив (род. 1992) — буркинийский футболист, центральный защитник французской «Тулузы» и сборной Буркина-Фасо.

Вымышленные персонажи 
 Яго — главный антагонист пьесы Уильяма Шекспира «Отелло».
 Яго — попугай, герой диснеевской франшизы «Аладдин».

Другое 
 Яго — род семейства куньих акул.
 Яго — профессиональные корпорации/«дома» в японских искусствах, преимущественно известные в театре кабуки, аналог «хэя» в сумо.

См. также 
 Сантьяго (значения)